Henry Beaufort (1401–1418) – angielski arystokrata, 2. hrabia Somersetu
 Henry Beaufort (zm. 1447) – angielski arystokrata i kardynał
 Henry Beaufort (1436–1464) – angielski arystokrata, 3. książę Somersetu